Umon steht für:

 Umon (Volk), Volk in Nigeria
 Umon (Sprache), dessen Sprache